Шатле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Шатле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Площа Шатле — площа в Парижі.
 Театр Шатле — паризький театр, розташований на однойменній площі.
 «» — станція паризького метро на однойменній площі.
  — підземна станція RER з виходом до станцій метро 'Шатле' і 'Ле-Аль'.